

Astronomia
 3403 Tammy – asteroide della fascia principale

Cinema e televisione
Tammy fiore selvaggio (Tammy and the Bachelor) – film del 1957 diretto da Joseph Pevney, con Debbie Reynolds
Dimmi la verità (Tammy Tell Me True) – film del 1961 diretto da Harry Keller, con Sandra Dee
Il sole nella stanza (Tammy and the Doctor) – film del 1963 diretto da Harry Keller, con Sandra Dee
Tammy – serie televisiva basata sui film con protagonista Debbie Watson (1965-1966)
Tammy and the Millionaire – film del 1967 diretto da Leslie Goodwins, Sidney Miller, Ezra Stone, con Debbie Watson
Tammy – film del 2014 diretto da Ben Falcone

Onomastica
 Tammy – nome proprio, diminutivo di Tamara, in lingua inglese è un nome in sé, ma può essere considerato un diminutivo di: Tamsin, Thomasina (Tommasina), Tamar, Tamara e Tabitha. In Israele Tammy (תמי) è la forma abbreviata del nome ebraico Tamar.

Persone
Tammy Baldwin – politica e avvocato statunitense
Tammy Blanchard – attrice statunitense
Tammy Jackson – cestista statunitense
Tammy Lynn Michaels – attrice statunitense
Tammy Sutton-Brown – cestista canadese
Tammy Wynette – cantautrice statunitense

Altro
Tammy – bambola creata negli anni sessanta dalla Ideal Toy Company in risposta alla Barbie della Mattel